Бейт Хабад (— «Дім Хабаду») — мережа релігійних центрів хасидського руху Хабад.

В Україні 
 Синагога Бейт Хабад (Одеса)

Примітки 

ХаБаД